Константи́н Влади́мирович Оре́хов (13 декабря 1931, Ставрополь-Кавказский, Северо-Кавказский край, СССР (ныне Ставрополь, Ставропольский край, Россия) — 12 декабря 2010, Ставрополь, Ставропольский край, Россия) — советский и российский учёный-педиатр, доктор медицинских наук (1976), профессор (1978), член-корреспондент РАМН. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2000). Академик Российской экологической академии.

Биография 
Родился 13 декабря 1931 года в Ставрополе. В 1949—1950 годах — рабочий строительно-восстановительного участка при Московско-Курской железной дороге. В 1950 году поступил, а в 1956 году окончил педиатрический факультет 2-го Московского медицинского института им. И. В. Сталина, после чего направлен на строительство Братской ГЭС, но по распоряжению Иркутского областного здравотдела направлен на работу в должности педиатра в Усть-Ордынский Бурятский национальный округ.

В 1960—1963 годах обучался в аспирантуре при кафедре госпитальной педиатрии 2-го Московского медицинского института имени Н. И. Пирогова. В 1964 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата наук на тему «Некоторые показатели неспецифического иммунитета у новорождённых детей с внутричерепной родовой травмой».

В 1963 году устроился на работу в Красноярском медицинском институте, в 1966—1982 годах — заведующий кафедрой госпитальной педиатрии, параллельно в 1969—1976 годах — проректор по учебной работе.

В 1976 году постановлением Госкомитета по науке и технике, при непосредственном участии и содействии Константина Владимировича, в Красноярске был открыт Институт медицинских проблем Севера Сибирского отделения АМН СССР, в котором он стал его первым директором (в 1976—1986 годах). В 1976 году защитил диссертацию на соискание степени доктора наук на тему «Особенности углеводного обмена у новорождённых детей».

В 1986 году переведён на работу в Иркутский медицинский институт на должности заведующего кафедрой педиатрии и декана педиатрического факультета. В 1987 году обосновал открытие Восточно-Сибирского филиала АМН СССР. Постановлением председателя Совмина СССР был открыт филиал с включением иркутских научно-исследовательских институтов и открытием Института педиатрии.

В 1988 году в связи с состоянием здоровья матери (которая умерла в следующем году) переехал работать в Ставропольский медицинский институт, где на следующий год создал кафедру детских инфекционных болезней. В 1989—1995 годах — проректор по научной работе, с 1990 года до смерти был председателем созданного им диссертационного совета академии.

Умер в 2010 году.

Научная деятельность 
Автор свыше 300 научных работ.

 Гомеостаз ребёнка в норме и при патологии, под ред. Ю. А. Князева, М., 1973 (авт. ряда ст. совм, с др.);
 К метаболической адаптации новорождённых детей, Педиатрия, № И, с. 41, 1973;
 К математическому анализу глюкозотолерантного теста у новорождённых детей, Педиатрия, № 5, с. 51, 1975;
 Особенности углеводного обмена у новорождённых детей, дисс., М., 1976;
 Влияние природных факторов Дальнего Востока и Крайнего Севера на здоровье новорождённых детей, Красноярск, 1979 (авт. ряда ст. пред.).
 «Обоснованность клинических аспектов адаптации» (1977),
 «Север: экология человека региона Крайнего Севера» (1979),
 «Экология человека региона Крайнего Севера» (1981),
 «Онтогенез человека и цивилизация» (1982)
 «Экология человека и общественное здоровье» (1985),
 «Медико-биологические проблемы здоровья народностей Севера» (1987),
 «Экологическая экспертиза Невинномысского промузла и разработка научных основ организации охраны здоровья населения города Невинномысска и Кочубеевского района» (1990),
 «Экология человека и инфекционные заболевания детей Ставропольского края» (1994),
 «Проблемы экологии человека» (1998),
 «Внутриутробные инфекции и патология новорождённых» (2002),
 «Врождённая цитомегаловирусная инфекция» (2002).

Семья 
Отец — Орехов Владимир Константинович (1904—1959). Мать — Орехова Ольга Ивановна (1904—1989). Супруга — Орехова Евгения Николаевна (1935 г. рожд.). Сын — Орехов Владимир Константинович (1959 г. рожд.).

Примечания

Ссылки 
 Орехов Константин Владимирович
 Орехов Константин Владимирович
 Орехов, Константин Владимирович
 Некоторые работы на оф. сайте РГБ

Выпускники Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова
Преподаватели Красноярского медицинского университета
Преподаватели Иркутского медицинского университета
Преподаватели Ставропольского медицинского университета
Педиатры СССР
Педиатры России
Педиатры XX века
Педиатры XXI века